Лавлинский — фамилия; имеет женскую форму Лавлинская.
 Лавлинский, Андрей Викторович (род. 1969) — советский и российский футболист, судья.
 Лавлинский, Леонард Илларионович (1930—2005) — русский писатель, поэт и литературный критик, редактор.